Le nom Julia a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique et un cyclone subtropical méditerranéen.

Atlantique 

 Ouragan Julia (2010), un ouragan de catégorie 4 qui a toujours vécu en mer sans menacer la terre ;
 Tempête tropicale Julia (2016), une faible tempête tropicale formée à l'intérieur des terres au-dessus de la Floride qui a causé des dégâts mineurs le long de la côte atlantique des États-Unis ;
 Ouragan Julia (2022) de catégorie 1 qui a longé la côte sud de la mer des Caraïbes avant de frapper le Nicaragua à son apex et de traverser dans le Pacifique une fois diminué.

Méditerranée 
 Cyclone Julia (2012) qui a entraîné de fortes inondations et des vents violents dans la région méditerranéenne et de l'Afrique du Nord.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme